Grand opéra, terme par lequel on définit le style des opéras, essentiellement français, du .
Grand Opéra, nom français du court métrage Mickey's Grand Opera.